Зоречка (; от ) — род травянистых растений семейства , распространённый в Европе, Западной Азии и Северной Африке.

Ботаническое описание 
Однолетние, двулетние или многолетние травянистые растения, 5—60 см высотой, сизовато-зелёные и преимущественно голые. Корень стержневой, реже есть корневище. Стебель преимущественно прямостоячий, иногда стелющийся или восходящий; верхняя часть верхних междоузлий иногда клейкая. Листья широколинейные, линейно-ланцетные, ланцетные или яйцевидные, голые, реже редко опушенные.

Цветки обоеполые, пятимерные, 6—15 мм в диаметре, собраны в верхушечные дихазиальные соцветия или в дихазии, которые образуют верхушечные щиткообразные или головкообразные соцветия. Чашечка 3,5—16 мм длиной, трубчатая, или трубчато-булавовидная или колокольчатая, голые, часто пурпурная. Лепестки пурпурно-розовые, ярко-розовые, светло-розовые или белые, с голым ноготком и более или менее выемчатой пластинкой. Нити тычинок голые; пыльники от розовых до фиолетовых, реже белые. Завязь неполнотрёхгнездная, с 3 стилодиями. Коробочки прочные, матовые, от продолговато-эллиптических до яйцевидно-эллиптических, вскрываются 3 двойными зубцами. Семена 0,4—0,6 мм в диаметре, более или менее почковидные, тёмно-красно-бурые, тупобугорчатые. 2n=24.

Виды 
Род включает 8 видов:

Примечания

Литература 
 
 

Гвоздичные
Флора Европы
Флора Западной Азии
Флора Северной Африки